Ангелович — фамилия.
 Ангелович, Станислав (род. 1982) — словацкий футболист, защитник клуба «Жилина».
 Ангелович (в монашестве Антоний; 1757—1814) — епископ Украинской греко-католической церкви.
 Махмуд-паша Ангелович (Махмуд-паша Абогович; 1420-е — 1474) — великий визирь Османской империи, адмирал.